Josef Kral oder Josef Král ist der Name folgender Personen:

* Josef Král (Mediziner) (auch Joseph Král; 1808–1884), tschechischer Mediziner und Politiker 
 Josef Král (Philologe) (1853–1917), tschechischer Philologe 
 Josef Kral (Journalist) (1887–1965), deutscher Journalist, Verleger und Politiker (Zentrum, CSU) 
 Josef Král (* 1990), tschechischer Automobilrennfahrer